Italiaander ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Italiaander (* 1947), deutscher Comic-Zeichner
 Rolf Italiaander (1913–1991), deutscher Schriftsteller und Ethnograf